Brusselers ist der Familienname folgender Personen:

 Geert Brusselers (* 1970), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Toon Brusselers (1933–2005), niederländischer Fußballspieler